Список монастирів України — список діючих і втрачених монастирів на території України
 Українські монастирі — книга  Віктора Вечерського, присвячена українським монастирям